Нархоз (сокр. народное хозяйство) — прижившееся во времена существования СССР в народе название Института народного хозяйства.

Нархозом называют следующие высшие учреждения образования:
 Азербайджанский государственный экономический университет
 Байкальский государственный университет экономики и права
 Белорусский государственный экономический университет
 Университет Нархоз, Алматы, Казахстан
 Киевский национальный экономический университет имени В. Гетмана
 Новосибирский государственный университет экономики и управления
 Одесский национальный экономический университет
 Ташкентский государственный экономический университет